Беломестненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Беломестненское сельское поселение — входит в Белгородский район
 Беломестненское сельское поселение — входит в Новооскольский район

Орловская область 
 Беломестненское сельское поселение — входит в Ливенский район